Крістіна Данська (1118—1139) — донька короля Венланду Кнуда Лаварда та руської князівни Інґеборґи Київської, дружина короля Норвегії Маґнуса IV Сліпого.
 Крістіна Данська (бл. 1120/25 — бл. 1160/70) — донька данського принца Бьорна Харальдсена Айронсайда та шведської принцеси Катерини Інгесдоттер, дружина короля Швеції Еріка IX Святого.
 Крістіна Данська (1521—1590) — донька короля Данії, Норвегії та Швеції Крістіана II та ерцгерцогині Австрійської Ізабелли, дружина герцога Мілану Франческо II Сфорца, а після його смерті — герцога Лотарингії Франсуа I.

Сторінки-неоднозначності людських імен